Контви́ль или Контевиль () — название нескольких коммун во Франции:

 Контвиль (Кальвадос) — в департаменте Кальвадос.
 Контвиль (Эр) — в департаменте Эр.
 Контвиль (Уаза) — в департаменте Уаза.
 Контвиль (Приморская Сена) — в департаменте Приморская Сена.